Чемпионат мира по хоккею с мячом 1977
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1977
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1977